Anita (voornaam), meisjesnaam, afgeleid van de voornaam Anna
 ANITA-groep, een groepering in het plantenrijk
 Anita, een krachtige orkaan tijdens het Atlantisch orkaanseizoen 1977
 Anita (stadsdeel), stadsdeel van de Italiaanse gemeente Argenta
 Anita (film), een Haïtiaanse film uit 1982
 Anita (geslacht), een vlindergeslacht
 Anita (Iowa), een plaats in de Verenigde Staten
 Anita (strip), een Nederlands stripverhaal uit 1980
 Anita (tijdschrift), jeugdtijdschrift voor meiden dat bestond van 1977 tot 1985
 Vurnon Anita, een Nederlands voetballer
 Een stereotype uit de jongerencultuur van de jaren 90, zie Sjonnie en Anita